

Patronyme 

 Louis Marie Baptiste Atthalin (1784-1856), baron, général et homme politique français.

Nom composé 
 André Laurent-Atthalin (1875-1956), baron, haut fonctionnaire et banquier français ;
 Gaston Laurent-Atthalin (1848-1912), magistrat français ;
 Louis Laurent-Atthalin (1818-1893), peintre aquarelliste français ;